Ручка — многозначный термин, который может означать:
 Ручка — письменная принадлежность, с помощью которой можно оставить чернильный след на поверхности
 Ручка — уменьшительно-ласкательная форма слова «рука»
 Ручка — элемент изделия, служащий для удержания или перемещения при помощи рук всего изделия либо его части; ухват, 
 Ручка — изделие для ручного открывания двери, относится к дверной фурнитуре
 Ручка — периферийный механический элемент системы управления; небольшая (в отличие от руля или штурвала) подвижная часть какого-либо устройства или прибора, посредством перемещения или вращения которой осуществляется дистанционное управление исполнительным устройством
 Ручка управления самолётом — элемент управления самолётом, позволяющий изменять положение воздушного судна
 Ручка — рычаг; часть механизма (например, патефона, мясорубки, кофемолки, дрели), служащая для приведения его в действие человеком при помощи рук (в отличие от педали)
 Ручка — выступ или небольшой поручень (например, в транспортном средстве, на трости), за который следует держаться (опираться) для удобства и (или) безопасности

Персоналии 
 Ручка, Дмитрий Анатольевич (род. 1974) — украинский футболист, защитник
 Ручка, Надежда Александровна (род. 1981) — российская певица, экс-солистка российской женской группы «Блестящие»

См. также 
  — фамилия
 Батарейная ручка — фотоаксессуар, батарейная рукоятка для фотоаппаратов, бустер
 Разложение на ручки — конструкция в топологии

Примечания